Herchies, une section de la commune belge de Jurbise en Wallonie dans la province de Hainaut.
 Herchies, une commune française du département de l'Oise. La Gare d'Herchies dessert ce village.

Homonymie de toponyme